Джміль (Bombus) — рід комах надродини бджіл.
 РПВ-А «Джміль» — РПВ, динамореактивний вогнемет одноразового застосування.
 «Джміль» («Джміль-М») — спецбоєприпаси МВС, патрони з газовими гранатами.
 Джміль-1 — розвідувальний безпілотний літальний апарат.
 Джміль, Джміль-1, Джміль-2 — Сповіщувачі пожежні та охоронно-пожежні світлозвукові. 
 Гуммель